Ladmiral est un patronyme.

Patronyme
 Emmanuel Ladmiral,  architecte et sculpteur français
 Jean-René Ladmiral, germaniste, traducteur et philosophe français
 Nicole Ladmiral, comédienne française

Patronyme français